Tuzlukçu (district), een Turks district in de provincie Konya
 Tuzlukçu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tuzlukçu